Koes oder Koës ist:

 Koës, Dorf in Namibia

Familienname folgender Personen:

 Friedrich Koës (1684–1766), deutscher Mathematiker und Astronom
 Georg Koës (1782–1811), dänischer Altphilologe

Siehe auch:
 Koës (Begriffsklärung)